Мануил Кантакузин (син на Йоан Кантакузин) може да се отнася за:
 Мануил Кантакузин (син на севаст Йоан Кантакузин) – византийски военачалник от XII век, син на севаст Йоан Кантакузин и на византийската принцеса Мария Комнина.
 Мануил Кантакузин (деспот на Морея) (1326 – 10 април 1380) – византийски деспот на Морея (139 – 1380), син на византийския император Йоан VI Кантакузин и на Ирина Асенина